DeBoer ist der Familienname folgender Personen:

 Jocelyn DeBoer (* 1985), Schauspielerin, Komikerin, Regisseurin, Produzentin und Drehbuchautorin
 Peter DeBoer (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und General Manager